

Persone 
 Fusco, nome di battaglia di Cesare Pozzi (1914-2007) – partigiano italiano

Altro 
 Lionel Fusco – personaggio immaginario, protagonista della serie tv Person of Interest
 Monte Fusco – monte della provincia di Latina
 Palazzo Fusco – palazzo storico di Napoli
 Sepolcro di Hilarus Fuscus – monumento dell'antica Roma

Pagine correlate 
De Fusco